Mieczysław Brodziński (1894–1941) – major piechoty Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, kawaler Virtuti Militari, Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych (dwukrotnie)
 Mieczysław Brodziński (1895–1940) – porucznik audytor Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, kawaler Krzyża Niepodległości, prezydent Tarnowa